Empusidae är en familj av bönsyrsor. Empusidae ingår i ordningen Mantodea, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Empusidae 28 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 
 Empusidae

Bönsyrsor
Empusidae